Saenger Theatre oder Saenger Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Saenger Theatre (Florida), ID-Nr. 76000596
 Saenger Theatre (Louisiana), ID-Nr. 77000676
 Saenger Theatre (Mississippi), ID-Nr. 79001307

 Saenger Theater (Arkansas), ID-Nr. 95000348
 Saenger Theater (Mississippi), ID-Nr. 84002200
 Saenger Theater (Texas), ID-Nr. 78002897